Le Maschinenpistole 36 ou MP36 était un pistolet-mitrailleur conçu et fabriqué par le Reich Allemand avant la Seconde Guerre mondiale. Il était chambré en  9 × 19 mm Parabellum et disposait d'un corps en bois et d'une crosse pliante en acier. C'est le prototype du PM38, qui est fabriqué tout en acier.

Histoire 
La demande d'une arme légère, fiable, à tir rapide, en 9 mm Parabellum, est demandée par la Heereswaffenamt pour équiper les parachutistes allemands, les équipages de char, et éventuellement toute  la Wehrmacht. 

Le peu que l'on sait de ce pistolet-mitrailleur, produit en très faible quantité, provient de captures faites par les alliés : les armes portaient  les inscriptions "ERMA ERFURT EMP-36" (Erma Erfurt  MaschinenPistole 1936) 

Pistolet-mitrailleur